Eknö kan syfta på:
Eknö, Svartnö – östra delen av Svartnö vid Furusund i Stockholms skärgård
Eknö, Sandhamn – en ö en sjömil nordväst om Sandhamn i Värmdö kommun
Eknö, Västerviks kommun – en ö söder om Västervik i Tjusts skärgård
Eknö, Västmanland
 Eknö, Norrtälje - en by och före detta ö i Länna socken, Norrtälje kommun

Se även
Eknösjön – i Värmdö kommun
Eknösundet – ett vattenområde i Stockholms skärgård